Abrus precatorius är en ärtväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Abrus precatorius ingår i Paternosterbönssläktet, och familjen ärtväxter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 A. p. africanus
 A. p. precatorius

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
precatorius